Gminy w USA:
 Iosco (ang. Iosco Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Livingston
 Iosco (ang. Iosco Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Waseca
 Iosco (ang. Iosco Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Iosco (ang. Iosco County) – w stanie Michigan
 IOSCO (ang. International Organization of Securities Commissions) – Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych